Примера Дивизио 1996/97 () — второй сезон чемпионата Андорры по футболу. В турнире приняло участие 12 клубов и проходил он с осени 1996 года по 1 июня 1997 года. Чемпионом стал «Принсипат» и получил право впервые из андоррских команд играть в еврокубках, в первом отборочном раунде Кубка УЕФА 1997/98. Серебряным и бронзовыми призёрами стали клубы «Андорра Ветеранс» и «Энкам». Чемпионат Андорры покинули «Альдоса», «Лес Бонс» и «Спордань Жувенил», который занял последнее 12 место и пропустил в 22 играх 137 голов.

Лучшим бомбардиром стал Патрисио Гонсалес из «Принсипата», забивший 25 мячей.

Участники 

Число участников чемпионата Андорры было увеличено по сравнению с предыдущим сезоном 1995/96 с 10 до 12. В турнире дебютировало 3 команды. На данный момент 8 из 12 клубов прекратили существование.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Андорры 1996/97 на сайте RSSSF
 Чемпионат Андорры 1996/97 на сайте foot.dk
 Чемпионаты Андорры (1995—2000) на сайте webalice.it

1996/1997